Duńska nazwa gminy w Niemczech:
 Rieseby

Miejscowość w Szwecji:
 Risby – miejscowość w regionie Västra Götaland, w gminie Kungälv

Miejscowość w Wielkiej Brytanii:
 Risby – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Risby – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Risby – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)